Fanene est un nom de famille porté par :

  (1982-), joueur de football américain ;
 Savelina Fanene (1982-), catcheuse américaine ;